Christiane Rousseau ist der Name folgender Personen:

* Christiane Rousseau  (Mathematikerin) (* 1954), kanadische Mathematikerin
 Christiane Rousseau (Autorin) (* 1980), deutsche Autorin